W sobotę 30 czerwca 2007 o 15:11 czasu lokalnego (BST; 14:11 UTC) ciemnozielony Jeep Cherokee (XJ), będący samochodem pułapką wjechał w szklane drzwi głównego terminalu lotniska w Glasgow w szkockim hrabstwie Renfrewshire niedaleko Glasgow zatrzymując się na bramkach ochronnych. Uniemożliwiło to wjechanie w zaludniony terminal. Samochód stanął w płomieniach, podpalając jednego z atakujących i powodując później pomniejszą eksplozję. Pięć osób zostało rannych, żadna poważnie. Wszystkie zostały zabrane do szpitala Royal Alexandra. Scotland Yard potwierdził wzięcie czterech osób na przesłuchanie w związku z zamachem.

Wydarzenia 

Ciemnozielony Jeep Cherokee jadący z prędkością 50 km/h (30 mph), według świadka, staranował barierki ochronne w głównym wejściu na port lotniczy Glasgow. W pojeździe znajdowało się kilka pojemników z benzyną i kanistrów z gazem propanowym. Jeden z naocznych świadków powiedział, że ogień wydostał się spod auta, gdy pojazd uderzył w budynek, podczas gdy inny świadek twierdzi, że kierowca próbował przejechać przez drzwi na terminal. W samochodzie znajdowali się dwaj mężczyźni „przypominający Azjatów”. Policja ustaliła, że samochód stanął w płomieniach, gdy wjechał na terminal. Naoczni świadkowie mówią, że jeden z mężczyzn wyszedł z samochodu i zaczął walczyć z policją. Został on aresztowany i zidentyfikowany jako Bilal Abdulla, doktor z Iraku pracujący w szpitalu Royal Alexandra Hospital. Drugi mężczyzna wybiegł z auta do terminalu i będąc w ogniu zaczął się tarzać po podłodze, po czym został zatrzymany przez obywatela.

Sky News podało, że kanistry zostały wyciągnięte z samochodu, a znajdująca się w nich benzyna została rozlana przez zamachowców gdy wyszli z auta. Rzecznik Policji w Strathclyde potwierdził, że obydwie osoby z samochodu zostały aresztowane, z czego jedna z dużymi poparzeniami została przewieziona do szpitala Royal Alexandra w Paisley. Znajduje się on pod strażą. Jego stan jest krytyczny, lecz stabilny. Sir William Rae, naczelnik policji w Strathclyde, powiedział, że w pojeździe mogą się znajdować szczątki trzeciego zamachowca. Jeep został usunięty z terminala w niedzielę rano, po czym wznowiono loty i częściowo otworzono lotnisko.

Szpital Royal Alexandra został ewakuowany, gdy znaleziono na ciele zamachowca nieznane urządzenie. Chorzy pacjenci zostali zabrani do szpitala Southern General i Western Infirmary. Później ustalono, że urządzenie nie jest materiałem wybuchowym. Drugi zatrzymany przetrzymywany jest niedaleko posterunku policji w Govan.

Lotnisko zostało ewakuowane, a wszystkie loty zawieszone. Ewakuowanych ludzi zakwaterowano na noc w Scottish Exhibition and Conference Centre. BAA otworzyło lotnisko z powrotem na przychodzący lot z Ibizy 1 lipca 2007 o 07:37 BST, a odloty zaczęto obsługiwać od ok. 09:00 BST. Obydwoje atakujący mieszkali prawdopodobnie od roku w Neuk Crescent w Houston w hrabstwie Renfrewshire (około 5 km od lotniska).

Technologia automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych zidentyfikowała samochód dwóch podejrzanych w związku z atakiem na lotnisko i nieudanymi zamachami w Londynie. Obydwie osoby, z czego jedną jest prawdopodobnie doktor palestyńskiego pochodzenia pracujący w szpitalu Staffordshire, zostały aresztowane na autostradzie w Cheshire. Reporterzy mówią o 18 nieoznakowanych policyjnych wozach, które stworzyły blokadę drogową. Trzy wozy policyjne zablokowały wóz w czasie jazdy tak, aby nie mógł w żaden sposób próbować ucieczki. W międzyczasie od tyłu samochód zablokowały 15 kolejnych nieoznakowanych, tworząc blokadę pomiędzy samochodem podejrzanych i innymi użytkownikami drogi. Policja zmusiła podejrzanych do powolnego zatrzymania się, po czym ich aresztowała. BBC oświadczyło, że aresztowany doktor do dr Mohammed Asha. Według Rejestru Medycznego, jego pełne imię to dr Mohammed Jamil Abdelqader Asha, jego numer identyfikacyjny GMC to 6099334, a uprawnienia lekarskie uzyskał w Jordanii w 2004.

Policja sądzi, że jadący tym autem są powiązani z dwiema bombami odnalezionymi w Londynie 36 godzin wcześniej.

Po północy 1 lipca wykonano kontrolowaną eksplozję samochodu na parkingu szpitala Royal Alexandra, gdzie jeden z zamachowców jest leczony.

Policja dokonała dwóch dalszych aresztowań w związku ze sprawą w Paisley w godzinach porannych 2 lipca, zwiększając liczbę zatrzymanych do siedmiu. Co najmniej dwoje podejrzanych rzekomo pracowało w szpitalach Royal Alexandra i Staffordshire w zastępstwie lekarzy. Szpitale są przeszukiwane przez policję.

W poniedziałek 2 lipca 2007 o godzinie 21:28 GMT (22:28 czasu brytyjskiego) BBC podało, że w związku z zamachami przetrzymywanych jest osiem osób.

Zamachowcy i ich wspólnicy 
Kierowcą jeepa, który próbował staranować port lotniczy w Glasgow był obywatel Indii, Kafeel Ahmed. Drugim z mężczyzn biorącym udział w nieudanej próbie zamachu był Irakijczyk, urodzony w Wielkiej Brytanii, Bilal Abdulla.

Ponadto w związku z zamachami w Glasgow zatrzymano jeszcze następujące osoby: Sabeel Ahmed, Mohammad Haneef, Mohammed Asha wraz z żoną Marwan, oraz dwaj nieznani z nazwiska mężczyźni – jeden 28-letni, oraz drugi w wieku 25 lat.

Reakcje

Wielka Brytania 
Premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, był na bieżąco informowany o wydarzeniu przez władze. Zaaranżował spotkanie COBR, komitetu rządowego ds. nagłych wypadków, wieczorem po wydarzeniach w Glasgow w celu omówienia tego i poprzedzające je odnalezienie dwóch samochodów-pułapek. O wydarzeniu rozmawiał również z pierwszym ministrem Szkocji Aleksem Salmondem. Mediom Brown powiedział: „Wiem, że Brytyjczycy się zjednoczą”. Podziękował służbom ratunkowym i prosił ludność o zachowanie czujności.

Alex Salmond, Kenny MacAskill i Elish Angiolini uczestniczyli w spotkaniu COBR zwołanego przez Gordona Browna. Salmond oświadczył, że „dzisiejszy incydent na lotnisku w Glasgow oraz ostatnie wydarzenia w Londynie pokazują, że stajemy przed groźbami ataków zarówno na północy, jak i południu kraju – rządy szkockie i brytyjskie są zjednoczone w determinacji do walki z tymi zagrożeniami w celu obrony naszych społeczności”.

Kenny MacAskill sądzi, że atak na lotnisko w Glasgow nie został wykonany przez terrorystów dorastających na Wyspach.

O 20:15 minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Jacqui Smith ogłosił, że incydent został potraktowany jako atak terrorystyczny, stopień zagrożenia został podniesiony z „poważnego” do „krytycznego”, oznaczającego, że „następne ataki są spodziewane w każdej chwili”.

Międzynarodowe 
 Gordon Johndroe, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych powiedział reporterom, że Rada jest „w kontakcie z brytyjskimi władzami w związku z ta sprawą”.

 Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon potępił ataki oraz głosy wzywające do walki przeciwko światowemu terroryzmowi.

Odpowiedź służb 
Według londyńskiej policji w niedzielę wysłano dodatkowych funkcjonariuszy do ochrony lotnisk, stacji pociągowych i autobusowych, którzy zostali uprawnieni do przeszukiwania osób. Policja powiedziała też, że co najmniej 450 policjantów monitorowało niedzielny koncert na stadionie Wembley ku uczczeniu dziesiątej rocznicy śmierci Diany, księżnej Walii.

Zobacz też 

 Samochody-pułapki w Londynie (2007)

Przypisy 

Zamachy terrorystyczne w 2007
Zamachy terrorystyczne w Wielkiej Brytanii
2007 w Szkocji
Glasgow